KUB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kuala Belait (Brunei)
 Kub (missile)  – Sistema missilistico antiaereo russo, noto con il nome in codice NATO di SA-6 Gainful.